Nurney bezeichnet:

Nurney (County Carlow), eine Ortschaft im County Carlow, Irland
Nurney (County Kildare), eine Ortschaft im County Kildare, Irland

Nurney ist der Familienname folgender Personen:

David Nurney (* 1959), britischer Vogelzeichner
Fred Nurney (1895–1973), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Nourney